Sonorizzazione – processo di aggiunta delle colonne sonore ai programmi o di "musicalizzazione" degli spazi architettonici e degli ambienti in condivisione
 Sonorizzazione – in fonetica e in fonologia, trasformazione di un fono da sordo a sonoro
 Sonorizzazione settentrionale – fenomeno fonetico regionale